Delizie är ett svenskt varumärke som fokuserar på delikatesser främst från regionerna kring Medelhavet. Varumärket lanserades 2006 av Diné Food AB som ingår i koncernen Gruppo Di Luca. Delizie betyder "delikatesser" på italienska.

Varumärken för dagligvaror